Modal kan syfta på: 

 Modallogik – en gren av logiken
 Modal skala – ett flertal tonarter och skalor som användes under medeltiden, och som är grunden för modal improvisation inom bland annat 50-talsjazz
 Modal jazz – modal jazzimprovisation
 Modalfiber –  en regenatfiber
 Modalis – ett grammatiskt kasus
 Dialogruta - ett grafiskt användargränssnitt

Se även 
 Modus (musik) – ett tonsläkte
 Modus  – en böjningskategori hos verb som uttrycker modalitet
 Modalen – en norsk ort